Белоглинский проезд:

 В Саратове:
 5-й Белоглинский проезд
 6-й Белоглинский проезд
 12-й Белоглинский проезд
 13-й Белоглинский проезд
 14-й Белоглинский проезд
 15-й Белоглинский проезд
 16-й Белоглинский проезд

См. также 

 Белоглинская улица